Lindi (stad), een stad in Tanzania
Lindi (regio), een regio in Tanzania
Bisdom Lindi, een bisdom in Tanzania
Lindi (Estland), een plaats in Estland
Lindi (rivier), een zijrivier van de Kongo